Однорічник — однорічна рослина.
 Однорічник — військовослужбовець в арміях ряду країн (Пруссії, Російської, Німецької і Австро-Угорської імперій), що надійшов на військову службу добровільно і який користувався певними пільгами.